Die Q School 2011/1 war das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2011/12. Es wurde vom 11. bis 16. Mai 2011 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.

Modus 
Die 124 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2011/12 erhielt und somit im zweiten und dritten Qualifikationsturnier nicht mehr antreten musste. 

 Spieler, die in der abgelaufenen Saison 2010/11 Main-Tour-Spieler waren, jedoch aus der Weltrangliste herausfielen und eine direkte Wiederqualifikation anstrebten, sind mit einem "" gekennzeichnet. 
 Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main-Tour jedoch auf anderem Wege schafften (z. B. Nominierung durch den Landesverband oder Wildcard), sind mit einem "" gekennzeichnet.

Ergebnisse

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Anmerkungen

Weblinks 
 Ergebnisse auf snooker.org
  (PDF-Datei; 318 kB)

2011 1
Snookerveranstaltung 2011
Billardturnier in Sheffield